Por Riverside ("margem do rio" em língua inglesa) poderá estar à procura de:

Localidades
Condado de Riverside
Riverside (Alabama)
Riverside (Califórnia)
Riverside (Geórgia)
Riverside (Illinois)
Riverside (Iowa)
Riverside (Maryland)
Riverside (Missouri)
Riverside (Ohio)
Riverside (Oregon)
Riverside (Pensilvânia)
Riverside (Texas)
Riverside (Utah)
Riverside (Washington)
Riverside (Wyoming)

Outros
 Igreja de Riverside na Cidade de Nova Iorque
 Riverside, banda musical de metal progressivo da Polónia
 Riverside, álbum promocional desta banda
Riverside (canção de America), música da banda America, do álbum America

Desambiguação
Desambiguações de topônimos